Die Thai Premier League Division 1 (Thai:) war bis 2016 die zweithöchste Spielklasse Thailands.

Nach einer Ligareform Ende 2007 bestand die Liga aus 16 Mannschaften in einer Liga. Diese Reform war unabdingbar für weitere Schritte in Richtung professioneller Fußball in Thailand. Vorher bestand die Thai Premier League Division 1 aus zwei Ligen mit je elf Mannschaften. In der neu geformten Liga stiegen die ersten drei Mannschaften in die erste Liga auf und die letzten vier in die dritte Liga ab.

Nach der Ligareform Ende 2017 wurde die Liga in Thai League 2 umbenannt.

Modus

Aufstiegs – Abstiegsregelung 
 Platz 1, 2 und 3 Aufstieg in die Thai Premier League
 Platz 13, 14, 15 und 16 Abstieg in die Regional League Division 2

Preisgelder 
 1. Platz 700,000 Baht
 2. Platz 300,000 Baht
 3. Platz 100,000 Baht

Vereine von 2008 bis 2016

Meisterschaftshistorie von 1997 bis 2016

Rekordmeister

Beste Torjäger von 2008 bis 2016

Siehe auch 
Zweite Liga Thailand ab 2017 → Thai League 2

Weblinks 
 Offizielle Website

 
Erstveranstaltung 1997